Attus mitratus est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Attus mitratus Hentz, 1846 est synonyme d'Hentzia mitrata (Hentz, 1846) ;
 Attus mitratus L. Koch, 1867 nec Hentz, 1846 est synonyme d'Evarcha jucunda (Lucas, 1846).

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Salticidae